Aspásia — cortesã e sofista, amante de Péricles
Aspasia Manos — esposa do rei Alexandre I da Grécia
Aspásia (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil
Aspasia (botânica) — gênero de orquídeas
409 Aspasia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história